Свободное государство Икария () — самопровозглашённое греческое государство, созданное в результате победы антиосманского восстания на острове Икария 18 июля 1912 года.

Несмотря на довольно недолгий период своего существования и постоянную нехватку продовольствия, данное небольшое островное государство сумело включить в свой состав и соседний остров Фурни, тоже освобождённый повстанцами, а также организовать свои вооружённые силы. 16 августа Комитет по управлению островом Икария официально сообщил миссиям великих держав в Афинах об образовании своего государства, а уже в октябре Икария выпустила свою первую почтовую марку.

В Свободном государстве Икария были учреждены свой флаг, государственная печать и гимн, а его единственным президентом стал Ионнис Малакхиас.

Провозглашённое в условиях Первой Балканской войны государство сумело просуществовало пять месяцев, а после вступления на его территорию греческих войск, 4 ноября 1912 года добровольно вошло в состав Греции.

Примечания 

Появились в 1912 году
Государства в истории Греции
Ранее существовавшие непризнанные государства
1912 год в Греции